21-й полк может означать:

Пехотные полки 
 Муромский 21-й пехотный полк — пехотный полк Российской императорской армии. Годы существования 6 августа 1708 г. — 1918 г.
 21-й егерский полк — егерский полк Российской императорской армии. Годы существования 29 августа 1805 г. — 28 января 1833 г.
 21-й Вирджинский пехотный полк (США, армия Конфедерации).
 21-й Миссисипский пехотный полк (США, армия Конфедерации).
 21-й Северокаролинский пехотный полк (США, армия Конфедерации).
 21-й Нью-Йоркский пехотный полк (США, армия северян).
 21-й пехотный полк (Австро-Венгрия).

Стрелковые полки 
 21-й Сибирский стрелковый Её Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полк (РИА).
 Туркестанский 21-й стрелковый полк (РИА).
 Кавказский 21-й стрелковый полк (РИА, полк 3-й очереди, в составе 6-й Кавказской стрелковой дивизии).

Артиллерийские полки 
 21-й армейский пушечный артиллерийский Выборгский полк.
 21-й гвардейский миномётный Симферопольский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полк.

Авиационные полки 
 21-й истребительный авиационный Витебский Краснознамённый ордена Кутузова полк.
 21-й гвардейский истребительный авиационный Черкасский Краснознамённый ордена Кутузова полк.
 21-й истребительный авиационный Кёнигсбергский Краснознамённый ордена Суворова полк ВВС Балтийского флота.

Кавалерийские полки 
 21-й драгунский Белорусский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк (с 1881 по 1907 годы, до и после этого времени числился как 7-й гусарский полк).
 Донской 21-й казачий полк (2-й очереди).